Az Amerika nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Austinban rendezték április 12-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Sam Lowes végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Amerika
motogp
Texas sportélete